Перисса́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Треньяк. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19165.

Коммуна расположена приблизительно в 380 км к югу от Парижа, в 55 км юго-восточнее Лиможа, в 27 км к северу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 135 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 80 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 57 были экономически активными, 23 — неактивными (показатель активности — 71,3 %, в 1999 году было 67,1 %). Из 57 активных работали 56 человек (25 мужчин и 31 женщина), безработной была 1 женщина. Среди 23 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез